Thomas Mensah ist der Name folgender Personen:

* Thomas Aboagye Mensah (1932–2020), ghanaischer Jurist und Richter
 Thomas Kwaku Mensah (1935–2016), ghanaischer Geistlicher, Erzbischof von Kumasi